Келемен:

 Келемен, Золтан (фигурист) (род. 1986) — румынский фигурист, выступающий в одиночном разряде;
 Келемен, Золтан (гимнаст) (род. 1958) — венгерский гимнаст, бронзовый призёр в командном первенстве на Олимпиаде 1980;
 Келемен, Золтан (певец) — оперный певец.